Алькарасехос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 177 км². Население — 1548 человек (на 2010 год). Расстояние — 74 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Alcaracejos

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы